Драгунское — название нескольких населённых пунктов:
 Драгунское — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Драгунское — село в Яковлевском районе Белгородской области.